Le qualificazioni del singolare maschile dell'Internazionali BNL d'Italia 2011 sono state un torneo di tennis preliminare per accedere alla fase finale della manifestazione. I vincitori dell'ultimo turno sono entrati di diritto nel tabellone principale. In caso di ritiro di uno o più giocatori aventi diritto a questi sono subentrati i lucky loser, ossia i giocatori che hanno perso nell'ultimo turno ma che avevano una classifica più alta rispetto agli altri partecipanti che avevano comunque perso nel turno finale.

Giocatori

Teste di serie

  Kei Nishikori (qualificato)
  Pablo Andújar (primo turno)
  Marcel Granollers (primo turno)
  Pablo Cuevas (qualificato)
  Jarkko Nieminen (qualificato)
  Adrian Mannarino (ultimo turno)
  Frederico Gil (primo turno)

 Ryan Sweeting (primo turno)
 Victor Hănescu (qualificato)
 Carlos Berlocq (ultimo turno)
 Pere Riba (qualificato)
 Tejmuraz Gabašvili (primo turno)
 Tobias Kamke (primo turno)
 Blaž Kavčič (secondo turno)

Qualificati 

  Pere Riba
  Kei Nishikori
  Paolo Lorenzi
  Pablo Cuevas

 Igor' Andreev
 Victor Hănescu
 Łukasz Kubot

Tabellone qualificazioni

1ª sezione

2ª sezione

3ª sezione

4ª sezione

5ª sezione

6ª sezione

7ª sezione

Collegamenti esterni 
 

Internazionali d'Italia 2011
ATP World Tour 2011